Parti démocrate libéral, fédération de partis politiques fondée en 1982 et dissoute en 1984 ;
 Parti démocrate-libéral (Roumanie), parti politique fondé en 2001 ;
 Parti démocrate libéral (Vanuatu).

Voir aussi